Кароль Метс (; 16 мая 1993, Мыйзакюла, Вильяндимаа) — эстонский футболист, центральный защитник и опорный полузащитник клуба «Санкт-Паули» и сборной Эстонии.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Тулевик» (Вильянди). На взрослом уровне выступал только за вторую команду клуба.

В ноябре 2010 года перешёл в таллинскую «Флору» и вскоре стал игроком основного состава. Дебютный матч за клуб сыграл в Суперкубке Эстонии 1 марта 2011 года против «Левадии», а в высшем дивизионе дебютировал 2 апреля 2011 года в матче против «Курессааре». По итогам сезона-2011 стал чемпионом Эстонии и обладателем Суперкубка. Всего в составе «Флоры» провёл четыре сезона и сыграл более 100 матчей.

В 2015 году перешёл в норвежский «Викинг» (Ставангер), стоимость трансфера составила 300 000 евро, в его составе был основным игроком и сыграл 72 матча в чемпионате Норвегии в первом и высшем дивизионах. Летом 2017 года перешёл в нидерландский НАК Бреда.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские и молодёжную сборные Эстонии. В 2012 году был участником финального турнира чемпионата Европы среди 19-летних, проходившего в Эстонии, выходил на поле во всех трёх матчах.

В национальной сборной дебютировал 19 ноября 2013 года в матче против Лихтенштейна. По состоянию на конец декабря 2017 года сыграл 45 матчей за сборную, голов не забивал.

Достижения 
 Чемпион Эстонии: 2011
 Обладатель Кубка Эстонии (2): 2011, 2013
 Обладатель Суперкубка Эстонии (3): 2011, 2012, 2014
 Чемпион Швейцарии: 2022
 Лучший молодой футболист Эстонии: 2014

Примечания 

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Валга Уорриор»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Аль-Иттифак»
Игроки ФК ЦСКА София
Игроки ФК «Цюрих»